Mission impossible (Mission: Impossible) è una serie cinematografica statunitense, ispirata all'omonima serie televisiva che, dal 1996, vede protagonista il produttore Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, affiancato da personaggi ricorrenti come Simon Pegg (Benji Dunn) e Ving Rhames (Luther Stickell). La serie ha riscosso un successo commerciale e anche presso la critica, avendo prodotto, ad oggi, un fatturato pari a 3,4 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il sesto film della saga, Mission: Impossible - Fallout, rilasciato a luglio 2018, è stato il più apprezzato a livello globale. A gennaio 2019 erano stati annunciati due sequel, sempre diretti da Christopher McQuarrie, girati simultaneamente e programmati per le estati del 2021 e del 2022. Tuttavia, a causa della pandemia di COVID-19 e delle difficoltà tecniche nelle riprese della settima iterazione della serie cinematografica, la produzione ha abbandonato l'idea di girare immediatamente l'ottavo film.

Filmografia 
La serie è composta da:

 Mission: Impossible, regia di Brian De Palma (1996)
 Mission: Impossible 2, regia di John Woo (2000)
 Mission: Impossible III, regia di J. J. Abrams (2006)
 Mission: Impossible - Protocollo fantasma, regia di Brad Bird (2011)
 Mission: Impossible - Rogue Nation, regia di Christopher McQuarrie (2015)
 Mission: impossible - Fallout, regia di Christopher McQuarrie (2018)
 Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno, diretto da Christopher McQuarrie (2023)
 Mission: Impossible – Dead Reckoning - Parte due, diretto da Christopher McQuarrie (2024)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Film di Missione impossibile